Copello puede hacer referencia a:

Personas 

Alexis Copello, atleta cubano.
Alfredo Copello, boxeador argentino.
Anna Carina, cantante peruana cuyo nombre completo es Anna Carina Copello Hora.
María Pía Copello, animadora infantil peruana, hermana de Anna Carina.
Eduardo José Copello, automovilista argentino.
Santiago Luis Copello, cardenal argentino.

Miscelánea 

Barrio Cardenal Santiago Copello, conjunto habitacional en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.